Gardy-Käthe Ruder (née en  à Lahr/Schwarzwald) est une enseignante du Bade-Wurtemberg, qui s’engage pour la mémoire des victimes du national-socialisme.

Biographie   
Elle exerce sa profession jusqu'en 1977, puis arrête en raison des brimades quotidiennes qu’elle subissait.

Depuis 1999 elle écrit des articles pour la presse locale. Malgré la résistance durable de sa ville natale (Lahr) – elle soutient le projet ‘Stolpersteine’ (~pierre qui fait trébucher) de l’artiste Gunter Demnig de Cologne.

Elle a découvert que la profession d’écrivain est un moyen de révéler le refoulement de l’histoire contemporaine allemande.

Liens externes 

Écrivain allemand du XXIe siècle
Journaliste allemande
Naissance en 1954
Naissance à Lahr/Schwarzwald